Cervi ist der Familienname folgender Personen:

 Al Cervi (1917–2009), US-amerikanischer Basketballspieler und -trainer
 Dominic Cervi (* 1986), US-amerikanischer Fußballtorhüter
 Familie Cervi, sieben am 28. Dezember 1943 von Faschisten ermordete Brüder
 Federico Cervi (* 1961), italienischer Fechter
 Franco Cervi (* 1994), argentinischer Fußballspieler 
 Gino Cervi (1901–1974), italienischer Filmschauspieler
 John Cervi (* 19**), irischer Fußballspieler 
 Mario Cervi († 2015), italienischer Essayist und Journalist 
 Tonino Cervi (1929–2002), italienischer Filmregisseur, -produzent und Drehbuchautor
 Valentina Cervi (* 1976), italienische Schauspielerin